Малые Бучки — название населённых пунктов:

Россия 
 Малые Бучки — деревня в Парфинском районе Новгородской области.

Украина 
 Малые Бучки — село в Сахновщинском районе Харьковской области.